Эмиль Липгарт:
 Липгарт, Эмиль Александрович (также Липгардт; 1838—1907) — российский фабрикант, владелец заводов в Щурове.
 Липгарт, Эмиль Эмильевич (? — 1947) — российский фабрикант, сын и наследник Э. А. Липгарта.